296 steht für:

 296, das Jahr 296 nach Christus
 296 v. Chr., das Jahr 296 vor Christus
 Ferrari 296, Automodell des italienischen Automobilherstellers Ferrari
 Arp 296, interagierendes Galaxienpaar im Sternbild Großer Bär
 Bundesstraße 296, Bundesstraße in Baden-Württemberg
 NGC 296, Balken-Spiralgalaxie
 (296) Phaëtusa, Asteroid des inneren Asteroiden-Hauptgürtels